Суперкубок Туркменістану з футболу 2015  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 жовтня 2015 року між чемпіоном Туркменістану клубом Алтин Асир та володарем кубка Туркменістану клубом Ахал.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на turkmenportal

2015
Туркменістан
Жовтень 2015
2015 у Туркменістані